

Pessoas 
Cássio Motta (n. 1960) - ex-tenista brasileiro
 Dick Motta (n. 1931) -  ex- treinador de basquetebol norte-americano
Ed Motta (n. 1971), músico brasileiro
 Gianni Motta  (n. 1943) - ex-ciclista italiano
 Giuseppe Motta (1871–1940) - político suíço
 Jake LaMotta (n. 1921) - pugilista norte-americano
Marco Aurélio Motta - (n. 1960), treinador de voleibol brasileiro
 Marco Motta (n.  1986) - jogador de futebol italiano
 Nelson Motta (n. 1944) - jornalista, produtor discográfico e compositor brasileiro
Thiago Motta (n. 1982) - jogador de futebol italiano

Municípios da Itália
Motta Baluffi — na província de Cremona
Motta Camastra — na província de Messina
Motta d'Affermo — na província de Messina
Motta de' Conti — na província de Vercelli
Motta di Livenza — na província de Treviso
Motta Montecorvino — na província de Foggia
Motta San Giovanni — na província de Reggio Calabria
Motta Santa Lucia — na província de Catanzaro
Motta Sant'Anastasia — na província de Catânia
Motta Visconti — na província de Milão

Outros usos 
Viação Motta — empresa brasileira de transporte rodoviário de passageiros sediada em Presidente Prudente

Desambiguações de topônimos